Желиборський — українське прізвище.

 Арсеній (Желиборський)
 Атанасій (Желиборський)

Див. також 
 Желиборські

Українські прізвища